Bant steht für
 Bant (Insel), eine ehemalige Insel vor der Küste Ostfrieslands
 Bant (Wilhelmshaven), ein Stadtteil von Wilhelmshaven
 Bant (Noordoostpolder), ein Ort in den Niederlanden
 Viertel Bant (auch Banter Viertel), ein Teil der im Mittelalter autonomen friesischen Landgemeinde Rüstringen
 Banter Kirchspiel, ein 1511 durch die Antoniflut vernichtetes Kirchspiel auf dem Gebiet des heutigen Jadebusen
 Alfred Eden-Bant (1898–1974), deutscher Heimatmaler
 BANT – Budget Authority Need Timeline, ein englischsprachiges Akronym für den Vertrieb, das die Kriterien zur Qualifizierung von Leads im Verkauf bezeichnet

Siehe auch:
 Band
 Bandt

BANT